Mecklemburgo-Schwerin puede referirse a:

 Ducado de Mecklemburgo-Schwerin (1701-1815), un ducado del Sacro Imperio Romano Germánico y la Confederación del Rin
 Gran Ducado de Mecklemburgo-Schwerin (1815-1918), entidad perteneciente a la Confederación Alemana y la Confederación de Alemania del Norte, que más tarde se convirtió en parte del Imperio alemán.
 Estado Libre de Mecklemburgo-Schwerin (1918-1933), parte de la República de Weimar.